Ваккер () — немецкая фамилия:

 Ваккер, Евгений Владимирович (род. 1974) — киргизский шоссейный велогонщик.
  (1899—1940) — немецкий политик, министр культуры Бадена.

«Ваккер» — название нескольких футбольных клубов:
  — австрийский футбольный клуб из города Вена, существовавший в 1908—1971 годах.
 «Адмира Ваккер Мёдлинг» — австрийский футбольный клуб из города Мёдлинг (ранее — «Адмира-Ваккер» Вена; правопреемник венских «Адмиры» и «Ваккера»).
 «Ваккер» — австрийский футбольный клуб из города Инсбрук, существовавший в 1915—1999 годах.
 «Ваккер» — австрийский футбольный клуб из города Инсбрук, основанный в 2002 году.
  — немецкий футбольный клуб из города Мюнхен.
 «Ваккер» — немецкий футбольный клуб, базирующийся в Бургхаузене, Бавария.
  — немецкий футбольный клуб, базирующийся в Бад-Зальцунгене, Тюрингия.

См. также 
 «Ваккер-Арена» — футбольный стадион в городе Бургхаузен, Германия.
 Вакер-процесс — процесс получения ацетальдегида прямым окислением этилена.
 Wacker Chimie — немецкая химическая компания.